Christopher o Chris Brown puede referirse a:

 Chris Brown (1977-), futbolista estadounidense;
 Chris Brown (1978-), atleta bahameño;
 Chris Brown (1989-), cantante de hip-hop y pop estadounidense;
 Chris Brown (2005), álbum debut de Chris Brown.